Râul Asău se poate referi la:

 Râul Asău, Bicaz
 Râul Asău, Trotuș
 Apa Asău, Bacău

Vezi și 
 Asău (dezambiguizare)

Toponime românești